Foerst ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Foerst, Theologin
 Reiner Foerst (1933–2009), deutscher Unternehmer